Acolium is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Caliciaceae. De typesoort is Acolium inquinans.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 24 soorten (peildatum januari 2022):

Caliciaceae
Schimmelgeslacht